Ilhéu de Cima bezeichnet:

 Ilhéu de Cima (Kap Verde), eine zu den Kapverden gehörende Insel
 Ilhéu de Cima (Madeira), eine zu Madeira gehörende Insel